Almlöf är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Almlöf 445
 Almlöv 67
 Almlöw 22
Tillsammans blir detta 534 personer. Bland namnets bärare märks några av 1800-talets mest uppskattade svenska skådespelare.

Personer med efternamnet Almlöf eller varianter därav
 Anders Almlöf (1793–1858), lotsdirektör, sjöofficer och kartograf
 Bertil Almlöf, (född 1930), konstnär
 Betty Almlöf, född Deland (1831–1882), skådespelare
 Birger Almlöw (född 1942), militär
 Brita Catharina Almlöf (1794–1838), operasångerska och skådespelare
 Charlie Almlöf (1889–1958), skådespelare
 Charlotta Almlöf (1813–1881), skådespelare
 Elsa Almlöf (1885–1961), skådespelare och sufflör
 Eric Almlöf (1891–1971), friidrottare, tresteg
 Inga Almlöf-Holmström (1925–2000), konstnär
 Jan Almlöf (1945–1996), teoretisk kemist
 Kalle Almlöf (född 1947), spelman från Malung, Dalarna
 Karin Almlöf (född 1959), konstnär
 Knut Almlöf (1829–1899), skådespelare
 Lotten Almlöf (1846–1945), skådespelare
 Margareta Almlöw (född 1944), restaurangägare
 Nils Almlöf (1799–1875), skådespelare
 Nils Persson-Almlöf (1765–1813), kammartjänare hos Karl XIII
 Nina Almlöf (född 1977), barnskådespelare

Skådespelarsläkten Almlöf
Namnet togs av kammartjänaren Nils Almlöf.  
 Nils Persson-Almlöf (1765–1813), kunglig kammartjänare
 Nils Almlöf (1799–1875), skådespelare, gift (1)  med skådespelaren Brita Catharina Almlöf, född Cederberg (1794–1838), gift (2) med skådespelaren Charlotta Almlöf, född Ficker, (1813–1882)
 Knut Almlöf (1829–1899), skådespelare, gm skådespelaren Betty Almlöf, född Deland (1831–1882)
 Charlotta Lotten Almlöf (1858–?) 
 Charlie Almlöf, född Lindberg (1889–1958), skådespelare
 Abel Ferdinand Almlöf (1812–1873), specerihandlare i Stockkolm
 Abel Nicolaus Almlöf (1829–?), järnvägsingenjör, gift med skådespelaren Lotten Almlöf (1846–1945) 
 Nils Almlöf (1880–1967), jägmästare och diktare

Konstnärssläkten Almlöf 
 Erik Almlöf, folkskollärare
 Inga Almlöf-Holmström (1925–2000), konstnär i Karlstad
 Bertil Almlöf (född 1930), konstnär i Rimforsa
 Karin Almlöf (född 1959), konstnär och förläggare i Rimforsa

Malungssläkten Almlöf 
 Per August Henrik Almlöf (1911–1975), Malung
 Jan Almlöf (1945–1996), kemist i Norge och USA
 Kalle Almlöf (född 1947), spelman i Malung

Källor

Se även 
Almlöfsgatan, gata i Stockholm uppkallad efter skådespelarsläkten
 Deland, skådespelarsläkt

Svenska efternamn